Пуеуэ:

 Пуеуэ — поселок в Чили. Административный центр коммуны — поселок Энтре-Лагос.
 Пуеуэ — активный вулкан на юге Чили.
 Пуеуэ — озеро на юге Чили.